Rauti steht für:

 Rauti, ein Bach im Schweizer Kanton Glarus
 Răuți, eine rumänische Ortschaft im Banat

Rauti ist der Familienname folgender Personen:

 Pino Rauti (1926–2012), italienischer Politiker